Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (primo turno)
 Sergi Bruguera (primo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (finale)

 Goran Ivanišević (primo turno)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Guy Forget (primo turno)
 Bruno Orešar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1989